Уильям Куинн Бакнер (; родился 20 августа 1954, Финикс, Иллинойс) — американский профессиональный баскетболист и тренер.

Карьера игрока 
Играл на позиции атакующего защитника. Учился в Индианском университете в Блумингтоне, в 1976 году был выбран на драфте НБА под 7-м номером командой «Милуоки Бакс». Позже выступал за команды «Бостон Селтикс» и «Индиана Пэйсерс». Всего в НБА провёл 10 сезонов. В 1972 году стал лучшим баскетболистом среди учащихся старшей школы. В составе «Селтикс» Бакнер в 1984 году стал чемпионом НБА. Четыре раза включался во 2-ую сборную всех звёзд защиты НБА (1978, 1980—1982). В 1976 году Бакнер стал чемпионом Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Всего за карьеру в НБА сыграл 719 игр, в которых набрал 5929 очков (в среднем 8,2 за игру), сделал 1969 подборов, 3114 передач, 1337 перехватов и 80 блок-шотов.

В 1974 году Бакнер выиграл в составе сборной США бронзовые медали чемпионата мира по баскетболу в Пуэрто-Рико. В 1975 году стал в составе сборной США чемпионом Панамериканских игр в Мехико, в которых принимал участие в качестве запасного. В 1976 году стал в составе сборной США олимпийским чемпионом летних Олимпийских игр в Монреале.

Карьер тренера 
После завершения профессиональной карьеры тренировал команду «Даллас Маверикс» (1993—1994).

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика на сайте NBA.com 
 Тренерская карьера на сайте Basketball-Reference.com 

Баскетболисты США
Игроки «Индиана Хузерс» (баскетбол)
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Тренеры «Даллас Маверикс»
Игроки сборной США по баскетболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года